Офшорное мошенничество  — мошенничество, совершаемое компаниями, зарегистрированными в офшорах.

Терминология 
Термин «оффшор» (или «офшор») впервые появился в одной из газет США в конце 1950-х годов. Речь шла о финансовой организации, избежавшей правительственного контроля путём географической избирательности. Другими словами, компания переместила деятельность, которую правительство США желало контролировать и регулировать, на территорию с благоприятным налоговым климатом. Таким образом, термин «оффшор» включает в себя не только юридическое понятие, но и экономико-географическое.

Существуют следующие слова и словосочетания, которые между собой отождествляются: офшор, офшорная зона, офшорный центр. Под данными терминами подразумеваются государство или территория, привлекающие иностранные капиталы посредством предоставления налоговых и других льгот, в том числе полное отсутствие вмешательства государства в деятельность компаний и нераскрытие их учетных, налоговых и других данных.

Единого списка офшорных зон не существует, работу по контролю за офшорными зонами ведут как Международный валютный фонд (МВФ), так и центральные банки различных стран мира. При этом, офшоры могут варьироваться от имеющих минимальное регулирование — пиратские офшоры до имеющих умеренный контроль как со стороны государства, так и со стороны международных организаций (FATF, OGBS и др.).

Чёткого определения термина офшор, из-за обширности понятия, нет. Существуют также следующие связанные термины: офшорный банк, офшорная компания, , , , , офшоринг.

Офшоры можно классифицировать по различным критериям: по уровню транспарентности — степени открытости налоговой и банковской информации, по уровню налогообложения — нулевое налогообложение или упрощенное налогообложение, по видам деятельности компаний, чаще всего регистрируемых в данном офшоре — судоходные, торговые, страховые и прочие, по странам, резиденты которых чаще всего используют тот или иной офшор — территориальная принадлежность офшора, по типу права, в соответствии с которым строится законодательная система данного офшора.

Понятие офшорного мошенничества 
Понятие офшорное мошенничество можно подразделять на несколько подвидов  — офшорное финансовое мошенничество, офшорное налоговое мошенничество, офшорное кибермошенничество, офшорное мошенничество на госзакупках, офшорное мошенничество с ценными бумагами и другие.

По критерию жертв, на которых направлена деятельность, офшорных мошенников можно подразделять на действующих в отношении: государств (частое явление — коррупция), физических лиц, юридических лиц.

Офшорное мошенничество — одно из самых распространённых в мире видов мошенничества. Термин «офшорные счета» становится синонимом мошенничества. С помощью офшорных юрисдикций осуществляются такие схемы, как: уклонение от уплаты налогов, взяточничество и коррупция, незаконная перевозка и торговля, уклонение от уплаты таможенных платежей и другие. Офшорное мошенничество многими экспертами называется ключевой угрозой России, вред нанесенный обществу и экономике страны исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Одним из самых слабозащищённых объектов, на которых направлена деятельность офшорных мошенников являются физические лица. Большое число финансовых мошенников, в том числе среди форекс организаций, букмекерских контор, криптобирж, виртуальных бирж, интернет-казино и других созданы в офшорах.

Под офшорной компанией может пониматься как юридическое лицо, зарегистрированное вне юрисдикции, где оно осуществляет свою деятельность, так и компания, инкорпорированная в так называемых офшорных центрах или юрисдикциях.

Офшорное мошенничество реализуется, в том числе, по причине того, что офшорные государства не раскрывают налоговую и прочую отчетность компаний другим государствам, включая имена собственников и сотрудников.

Особенности офшорных государств 
Сегодня перевод деятельности в офшоры — самая успешная из всех атак на системы управления национальных государств и в особенности на их попытки регулировать и вести законотворческую деятельность на основе принципов демократического контроля. Работа в офшорах подразумевает работу в обход правил — с нарушением закона, или против смысла закона, или используя законы одной юрисдикции для нейтрализации законов другой юрисдикции. Большая часть офшорных практик — не случайные элементы современного мира, а последовательно проектируемые и подкрепляемые юридически меры для ухода от регулирования, для поддержания секретности и «побега» в офшор, помогающие создать и поддерживать офшорный мир, паразитирующий на идее открытых границ.

По оценкам МВФ, в мире насчитывается свыше 60 государств, являющихся офшорными зонами. Есть также с десяток стран, где офшорами являются отдельные регионы и даже города.

Отличительной особенностью оффшорных зон по сравнению со многими государствами, имеющими низкую или нулевую налоговую ставку на все или определенные категории дохода и обеспечивающие определенный уровень банковской и коммерческой секретности, является наличие особых законодательных гарантий финансовой секретности и возможностей для налогового планирования.

Многие офшорные государства являются по сути пиратскими государствами, то есть государствами, где не соблюдаются фундаментальные законы, а в прямую осуществляется кража ценностей других стран.

Речь может идти даже не о создании офшора в государстве, а о создании квазигосударства для офшора. То есть, процесс создания новых небольших де-юре государств, например посреди океана на острове, для осуществления ими офшорной деятельности. Примером могут быть офшоры Кюрасао и Сен-Мартен, ставшие государствами в 2010 году.

География офшорных зон 
Глобальная сеть офшорных центров распределена по континентам неравномерно: 7 из них находятся в Северной Америке, 25 — в Южной и Центральной Америке, 28 — в Европе, 19 — в Азии, 7 — в Африке и 14 — в Океании. Такое расположение офшорных центров говорит об их тяготении к трем ведущим финансовым центрам — Нью-Йорку, Лондону и Токио и некоторым региональным финансовым центрам.

Согласно ФНС, офшорными юрисдикциями являются: Ангилья, Княжество Андорра, Антигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамы, Королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Республика Вануату, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Содружество Доминики, Китайская Народная Республика — cпециальный административный район Макао (Аомынь), Союз Коморы — остров Анжуан, республика Либерия, Княжество Лихтенштейн, Республика Маврикий, Малайзия — остров Лабуан, Мальдивская Республика, Республика Маршалловы Острова, Княжество Монако, Монтсеррат, Республика Науру, Республика Ниуэ, Объединенные Арабские Эмираты, Острова Кайман, Острова Кука, Острова Теркс и Кайкос, Республика Палау, Республика Панама, Республика Самоа, Республика Сан-Марино, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Отдельные административные единицы Великобритании — остров Мэн, Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни), Кюрасао и Сен-Мартен (нидерландская часть), Республика Сейшельские Острова.

Оценка вреда экономике и обществу России 
Сложно подсчитать по отдельности масштаб вреда причинённый офшорными мошенниками России. Часто он (масштаб) включается в совокупный показатель оттока капитала, в том числе с использованием теневых схем. Зачастую в литературе при оценке финансового мошенничества не выделяют отдельно офшорные мошеннические компании. При этом, термины «офшорное мошенничество» и «мошенничество» зачастую не дифференцированы.

Динамика мошенничества на финансовом рынке нарастает. По данным Банка России, только в первом полугодии 2021 года было зафиксировано 474 тыс. мошеннических операций, в то время как за весь 2020 год было выявлено 362 тыс. случаев.

Недифференцированный показатель совокупного масштаба вреда экономике и обществу России от офшор включает следующее:

 в настоящее время точно не известен размер капитала, вывезенного из России с начала 90-х гг., и эксперты называют различные цифры, но по данным Центрального банка России утечка капитала только за первое десятилетие составила от 50 до 80 млрд дол. США, а по оценке Интерпола — 150–300 млрд долларов. По оценкам некоторых специалистов, ежегодный объем «бегства капитала» из России в среднем может быть оценен на уровне 25 млрд дол. США;
 офшоры являются неотъемлемой, а порой, ключевой частью вывода капитала из России. За 25 лет из России были выведены активы на общую сумму как минимум в 750 млрд долл., и это половина годового ВВП страны, подсчитали аналитики Bloomberg Economics. В 1994–2018 годах из России были выведены активы, общая стоимость которых в настоящее время может превышать 1 трлн долл., подсчитали эксперты Bloomberg Economics;
 из России по теневым схемам с начала 2010 года выведено около 5 трлн руб. В основном на зарубежных счетах оседают средства, похищенные из бюджетов различных уровней, и деньги, разворованные при госзакупках. Маршруты движения теневых средств не меняются и пролегают через страны Балтии, Кипр, Гонконг, Швейцарию, офшоры Великобритании и Нидерландов.

История 

Прототипом современных офшорных мошенников являются пираты, которые, с позволения и на службе верховной власти крупнейших на тот момент империй, грабили торговые суда и складировали содержимое на островах. Острова же являлись офшорами — offshore — дословно «напротив берега, в прибрежной зоне акватории».

Великие морские державы в XVI-XVIII веках поощряли морское пиратство, называя его каперством. Флибустьеров использовали для подрыва торговли и экономики соперников. Но в один прекрасный момент ситуация вышла из под контроля. Пираты распоясались и, одержимые наживой, стали «работать» на себя. Базы пиратов и контрабандистов в Панаме, на Каймане и Виргинских островах использовались для хранения награбленного. Здесь, в отсутствие контроля, проводились многочисленные теневые сделки.

Многие современные островные офшорные зоны, такие как Карибские острова, Панама, острова Кайман, Виргинские острова, в 16-18 веке служили убежищем для пиратов и контрабандистов. Французы, англичане, голландцы использовали пиратов в войнах, чтобы парализовать торговлю неприятеля. Правительства выдавали флибустьерам каперские грамоты, разрешающие им разбойный промысел на кораблях противника. Добычу пираты, согласно договору, забирали себе. Награбленное свозилось на островные базы — в царство теневой экономики.

Большое число офшорных государства входят в Британское содружество, а руководители многих офшорных стран признают главенство английского монарха. В том числе и из-за этого Лондон часто называют «мировой столицей отмывания денег». Почти 37 тыс. объектов недвижимости в столице Великобритании принадлежат офшорным компаниям, зарегистрированным на Британских Виргинских островах, Джерси, Мэн, Гернси и в других «налоговых гаванях».

Каперы - частные лица, которые с разрешения верховной власти воюющего государства использовали вооружённое судно (также называемое капером, приватиром или корсаром) с целью захвата торговых кораблей неприятеля (а иногда и судов нейтральных держав). То же название применяется к членам их команд...Произвол каперов достиг высшей степени в войнах французской революции и Империи. Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, «особенно прославились в этом отношении каперы Англии, бесчинства которых последовательно оправдывали её призовые суды».

Схемы офшорных мошенников 
Офшорные мошенники используют различные схемы в своей работе. Одним из них является двойная регистрация компании. Первая регистрируется в офшоре, а вторая, часто с тем же названием, в стране, где осуществляется деятельность, например, касаемо России — в ФНС города. При осуществлении деятельности, рекламируется компания, поставленная на учете в ФНС, но когда настает время заключения сделки, то, с помощью подмены, договора заключаются с офшорной компанией. Так как, зачастую, названия компаний практически идентичны, то клиент, не видя разницу, заключает договор с офшорной компанией, переводя туда денежные средства, которые он потом, как правило, обратно получить не может. При попытке вернуть средства, мошенники дают контакты офшорного юридического лица, осуществить связь, взаимодействие, с которой очень сложно или практически невозможно, ровно как и добраться до офшора или обратиться в офшорные государственные органы, находящиеся часто в тысячах км. от клиентов посреди моря или океана.

Реализация схемы 
Так, Центробанк аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров России, которые, с помощью схемы двойной регистрации, осуществляли сделки с клиентами из России не через компании, поставленные на учет в ФНС, а через своих офшорных юридических лиц («Альпари» — Alpari Limited, «Форекс Клуб» — Forex Club International Limited, «Телетрейд» — Teletrade D.J. Limited, «ИнстаФорекс» — Instant Trading Ltd, «Ярдум» —  Spot holding CY Limited и Chrysalide Trading Limited).

Два российских ООО с одинаковым названием — «Кэшбери», написанным по-разному, — зарегистрированы в Ростове-на-Дону. А офшорная компания CASHBERY LIMITED — в Великобритании.

Организуется некая якобы давно существующая брокерская компания где-нибудь в офшорах, а в России появляется сеть, которая привлекает клиентов на обслуживание в данную офшорную компанию. На самом же деле никакой связи между двумя юрлицами нет. Войдя на предложенный сайт и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывается на сайте офшорной иностранной компании, с которой в итоге и заключался договор.

С частным инвестором подписываются два соглашения. Суть соглашений сводится к тому, что российская компания является только представителем, а всю ответственность за сделки, котировки и, в особенности, вывод денежных средств несет компания, зарегистрированная в офшоре.

В целом, мошенники могут даже не придумывать новые схемы, а просто напрямую воровать денежные средства клиентов через сеть Интернет или звонки по телефону (даже банально — переведи средства через 10 минут вернем в 100 раз больше), с большой вероятностью, клиенты не смогут дозвониться до офшорных правоохранительных или судебных структур или добраться до них, расположенных в тыс. км.

Подмена услуг 
Вначале говорится, что клиент приобретает один вид услуг, например, покупку ценных бумаг, затем при заключении договора указывается оплата за другой вид услуг, например консультации.

Инвестиционная афера, связанная с хищением почти 5 миллионов рэндов, была раскрыта Группой финансовой разведки (Financial Intelligence Unit). Преступное поведение в этом случае включало сложное мошенничество с акциями, известное как «кухня» (). «Кухня» — это термин, используемый для описания мошенничества с инвестициями, проводимого неавторизованными оффшорными инвестиционными брокерами. В данном случае брокеры управляли компанией DCA Group Limited, зарегистрированной в Содружестве Доминики, но открывшей свой банковский счет на Сейшельских островах. Открытие оффшорного банковского счета в юрисдикции от имени новой компании, зарегистрированной в другой офшорной юрисдикции, является распространенным показателем намерения скрыть незаконные финансовые потоки. Когда счет был открыт на Сейшельских островах, в документах указывалось, что бизнес компании заключался в предоставлении архитектурных услуг своим европейским клиентам. Дальнейшее расследование показало, что лица, перечислившие средства на счет на Сейшельских островах, сделали это не в качестве оплаты за архитектурные услуги, а за предполагаемые доли, которые они купили в двух компаниях, созданных мошенниками так, чтобы они выглядели как законные предприятия с высокой стоимостью. Эти акции были предложены им продавцами по телефону, которые утверждали, что они были инвестиционными брокерами.

Возможно не имеет смысла погружаться детально в изучение разных мошеннических продуктов, так как этот процесс напоминает погружение в изучение кода компьютерной программы. В этой аналогии бороться, путем, в том числе, изучения, нужно не только с конечным продуктом — программой (офшорные мошеннические проект, продукт, услуга, бренд), а с причиной ее появления —  кодом, языком программирования (офшорным государством, конкретным лицом, создающим мошеннические компании).

Деловой образ 
Офшорные мошенники создают вокруг себя деловой образ, создают красочные сайты, если открывают офисы, то дизайн выполнен в деловом стиле, а сотрудники при этом ходят в соответствующем дресс-коде. Один из мировых авторитетов в области биржевой торговли во время лекции так охарактеризовал форекс дома (дилеров): «всё очень прилично, все ходят в пиджаках и галстуках, все говорят красивые истории», но «технический термин для большинства Форексных игр это лохотрон».

Аналогия с языком программирования 
Сравнить офшорных мошенников можно с языком программирования. По сути, офшоры для мошенников являются своеобразным аналогом языка программирования. Язык программирования дает возможность создавать бесчисленное количество приложений, программ, игр и других виртуальных продуктов. В свою очередь, во многих офшорах можно создавать неограниченное число компаний с любыми названиями и с любым виртуальным функционалом. После спада активности вокруг одного проекта мошенников, он заменяется другим: форекс, заменяется бинарным опционом, бинарный опцион заменяется криптобиржей, криптобиржа заменяется NFT продуктами и так далее. Цель у мошенников одинаковая — обман клиентов, путем создания нового якобы прибыльного продукта или проекта. Когда одна компания при изучении экспертов вынуждена переставать осуществлять свою деятельность, то ее руководители создают новую офшорную фирму с другим названием, с новым виртуальным функционалом и снова осуществляют, путем обмана клиентов, вывод их средств на офшорные юрисдикции.

Большое число языков программирования (256) предлагают основу для создания программ, в свою очередь большое число офшор предлагают создать компании, в том числе, осуществляющих виртуальную деятельность. Помощь в открытии офшорных компаний оказывают всевозможные консультанты, юристы, налоговые специалисты и прочие.

Использование языков программирования часто является неотъемлемой частью в деятельности офшорных мошенников. Создание программного обеспечения в офшорах является отдельным направлением в исследовании экспертов.

Роль платёжных систем 
Если бы банки знали, кому переводят средства физических и юридических лиц, случаев мошенничества стало бы меньше. Но зачастую именно платёжные системы являются промежуточным звеном, из-за которых теряется возможность определения банком конечного получателя средств. Банк часто переводит средства обманутых клиентов не напрямую в офшорную компанию, а платёжной системе. Куда дальше отправляет платёжная система средства клиента банк не видит. В свою очередь платёжные системы сами могут являться офшорными компаниями или работать с ними. Ситуацию усложняют также офшорные банки.

Виды офшорных мошенников

Интернет-казино 
Онлайн-казино, к которым относится Azino777, в России запрещены. Наказание за их организацию — штраф до 1 млн руб. и заключение на срок до шести лет. Нельзя даже рекламировать азартные игры, наказание — штраф до 500 тыс. руб. В ответ на все это владельцы онлайн-казино только посмеиваются: «невозможно заблокировать Интернет», — и продолжают работать, создавая сотни зеркал, регистрируя компании в офшорных зонах и получая международные лицензии на игорный бизнес.

Проблема регулирования казино в сети Интернет состоит в том, что в 90% случаев компании, владеющие данными ресурсами, зарегистрированы в офшорных зонах, соответственно, привлечение их к ответственности является невозможным. Методом борьбы в данном случае является лишь блокировка данного ресурса на территории Российской Федерации, но этот процесс не является быстрым, так как для подобного решения реализуется следующая цепочка действий: от конкретного лица должно последовать обращение о защите своих потребительских прав в отделение Роскомнадзора, который осуществит блокировку подобного сайта, но только в соответствии с вынесенным решением суда. Такая мера на практике будет неэффективна, поскольку компании, ведущие подобного рода деятельность, во-первых, обладают финансовыми возможностями коррупционного свойства, во-вторых, в случае блокировки сайта переходят на другой подобный сайт, в-третьих, даже в случае введения непрерывного мониторинга подобного контента, помимо самого игорного сайта, компании наполняют сеть агрессивной рекламой заработка на казино и букмекерских ставках.

Форекс 
Полицейские задержали находившегося в федеральном розыске организатора хищения 1 млрд рублей на валютном рынке Forex. Компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года без соответствующей лицензии. Средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платёжную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний.

Более 100 обращений с жалобами на обобравших их брокеров поступило за последний год в Татарстанское УФАС России от граждан, поддавшихся искушению «инвестировать» деньги с большой выгодой при участии «профессионалов»-посредников. Расследование показало, что ни помочь вернуть эти «инвестиции», ни наказать брокеров невозможно: деньги неудачливых биржевых игроков ушли на счета офшорных компаний, которые работают вне правового поля России.

Сейчас значительная часть серого рынка форекс — так называемые «кухни» или «помойки». Это мошеннические проекты, часто не имеющие реального выхода на биржи. Сделки в них имитируются, а котировки меняются самим дилером произвольно. Вернуть потерянные на торговле в «кухне» средства нельзя — компания, как правило, зарегистрирована в офшорах, чаще всего  Сент-Винсент и Гренадинах или в Белизе. Достучаться до местных регуляторов не удается, а судебная защита в российской юрисдикции на такие случаи не распространяется.

Букмекеры 
В нарушение законодательства деньги пользователей онлайн-букмекера 1XBet уходили в офшорную компанию через платёжные системы.

Финансовые пирамиды 
В сентябре Центробанк заподозрил «Кэшбери» в создании финансовой пирамиды и передал информацию в Генпрокуратуру и МВД. Офшорная компания CASHBERY LIMITED зарегистрирована в Великобритании.

В конце 2020-го против организаторов компании «Финико» возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды, летом 2021-го она попала в «черный» список ЦБ. 30 июля суд в Казани арестовал одного из создателей пирамиды Кирилла Доронина, а в начале августа еще троих основателей объявили в розыск. Юрлицо Finiko — Cyfron FNK LTD зарегистрировано в офшоре Сент-Люсия, где компании платят налоги по фиксированной ставке — $300 в год.

У подавляющего большинства недобросовестных финансовых организаций, работающих по принципу финансовой пирамиды, присутствует ряд характерных черт. Самым первым стоит указать такой признак как регистрация в оффшорной зоне. Организаторы пирамид регистрируют свои компании в оффшоре, потому что там будет максимально трудно получить информацию о них.

Инвестиции 
В Москве полиция возбудила 164 уголовных дела против мошенников, которые представлялись брокерами. Они успели обмануть более 160 человек и украсть минимум 200 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Мошенники от имени российских фирм и офшорных компаний заключали с гражданами договоры на брокерское обслуживание и доверительное управление активами.

Финансовая группа QBF назвала информацию о мошенничестве дискредитацией. В полиции же считают, что она выводила деньги клиентов в офшоры. Топ-менеджеры арестованы.

Розничная торговля 
В начале 2013 года был раскрыт охвативший всю Европу сговор, участники которого продавали дешевую конину под видом более дорогой говядины. Это мошенничество стало возможно благодаря протяженной международной сети, объединявшей скотобойни, агентов, транспортные компании и супермаркеты, каждый из которых действовал тайно, пользуясь малочисленностью механизмов проверок качества мяса, которое покупали несчастные европейские потребители. Некоторые компании — участники этого преступного заговора были зарегистрированы в офшорах и связаны с другими видами преступной деятельности.

Криптобиржи 
В свое время BTC-E была самой популярной русскоязычной криптобиржей: сюда приходили многие жители стран СНГ, решившие вложиться в загадочные биткойны на фоне постоянных новостей о ярком будущем криптоэкономики. Реальные собственники BTC-E скрывались за сетью офшоров и номиналов. Именно анонимность сделала BTC-e популярной среди кибермошенников площадкой, считают власти США. Через нее, например, были отмыты 530 тысяч биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки Mt.Gox.

Банковская деятельность 
Науру — крохотное островное государство в Тихом океане, известное в основном своими офшорными банками. Оно находится в черных списках таких международных организаций, как FATF («отмывание денег») и ОЭСР («некорректная налоговая конкуренция»). Против Науру в настоящее время введены международные санкции, что фактически сделало невозможным использование зарегистрированных там банков. Ряд международных организаций ведут работу с правительством Науру по улучшению законодательства.

Бывшему зампреду «Татагропромбанк» предъявили злоупотребление по кредиту на 43 млн рублей, в деле фигурирует кипрский офшор. В апреле 2017-го ЦБ лишил «Татагропромбанк» (ТАПБ) лицензии, в мае суд объявил о его банкротстве. А еще через два месяца Банк России направил в Следственный комитет и МВД первые заявления на возбуждение уголовных дел по шести статьям (включая растрату и мошенничество) по усматриваемым фактам «хищения имущества под видом выдачи кредитов юрлицам, вывода ликвидных активов и возможного преднамеренного банкротства».

Криминальные оффшорные банки часто предлагают различные банковские услуги, например, депозитные сертификаты с необычно высокими процентными ставками. Через некоторое время данные банки ликвидируются, не рассчитавшись по своим обязательствам.

Страховая деятельность 
В условиях предоставления гарантий вкладчикам со стороны Ассоциации по страхованию вкладов (АСВ) в размере 1 400 000 руб. банки заманивают клиентов большим процентом по депозиту, собирают деньги, выдают кредиты своим фирмам-однодневкам, которые переводят деньги в офшоры, банки банкротятся, а АСВ выплачивает деньги клиентам.

Хедж-фонды 
Нью-йоркский управляющий хедж-фондом Радж Раджаратнам, по некоторым данным, обманул богатое семейство Балтимор на $12 млн. А пара из штата Индиана обманным путем получала деньги за демо-версии косметических продуктов у сотен клиентов. Эти два совершенно разных преступления объединяет одно — офшорные счета.

Строительная сфера 
По данным следствия, ОАО «Трест трансстрой» не выполнило условия договора по строительству казарм, жилых домов и других объектов инфраструктуры одного из военных городков в регионе. При этом перечисленный компании аванс в размере 350 млн руб., как отмечается в сообщении, был похищен руководителями компании и выведен в кипрский офшор.

Энергетическая сфера 
По данным источников «Коммерсанта», именно на счета Blacksiris Абызов перевел похищенные у сибирских энергокомпаний четыре миллиарда рублей. По данным следователей, бывший министр с 2011 по 2014 год был бенефициарным владельцем нескольких офшоров.

На примере группы «МЕНАТЕП» — «ЮКОС» мы видим типичную картину мошенничества в процессе российской приватизации, то есть приобретение права на чужое имущество организованной группой в крупном размере путем обмана. С целью скрыть подконтрольность юридических лиц, используемых для мошенничества, их первоначальным учредителем мошенники определили иностранную компанию «Джамблик Лимитед» г. Дуглас на острове Мэн. От имени этой офшорной компании мошенники учредили акционерные общества закрытого типа «Правус», «Химтраст», «Полимет», «Полимаш», «Полинен» «Химтраст», «М-Реестр», которые использовались для учреждения подставных компаний и совершения других махинаций.

Сотрудники нижнекамского УЭБиПК задержали директора фирмы под названием «Ростатнефть». Мужчина подозревается в мошенничестве на 60 млн рублей. Правоохранители полагают, что нижнекамец похитил деньги у иностранной компании и вывел их в офшор. Предлогом же послужила поставка топлива с нижнекамских предприятий.

Учет ценных бумаг 
Следственные действия с участием представителей столичных структур ФСБ и СКР прошли на Ашинском металлургическом заводе в Челябинской области. «Расследование проводится в центральном аппарате СКР, дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)». Якобы пакет акций предприятия „ушел“ в офшор, акционеры — за исключением одного — остались ни с чем.

Военная сфера 
В расследовании хищений в Минобороны появились фирмы-двойники, совладельцами которых являются компании, зарегистрированные в Лимасоле. Бюджетные деньги уходили через фирму-двойник в кипрский офшор.

Чиновник в Алтайском крае заключал фиктивные контракты, в результате чего похитил 18 млн рублей у Министерства обороны и вывел деньги в офшоры на Кипр.

Сфера туризма 
Генеральная прокуратура России направила в следственные органы очередной материал по фактам хищения средств ОАО «Курорты Северного Кавказа», выделенных за счет федерального бюджета на развитие туристического кластера на юге России. «Установлено, что должностные лица ОАО "КСК" передали возложенные на общество функции по подготовке строительства коммерческой организации, учредителем которой является кипрская компания. За это данной фирме ежемесячно перечислялось более 21 млн рублей независимо от достигнутых результатов», – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Кибермошенничество 
Псевдоброкеры получают удаленный доступ к гаджетам пенсионеров и выводят средства с их счетов. Злоумышленники оставили пенсионерку с неподъемными кредитами на сумму порядка 200 тыс. рублей. Ирина начала с того, что прошла по указанной ссылке, где получила предложение подать заявку на регистрацию. Чуть ли не одновременно ей пришло подтверждение по электронной почте и поступил звонок от «специалиста» компании Марины. Компания, как выяснилось позднее, зарегистрирована в офшоре.

В Гродненской области продолжают регистрироваться случаи интернет-мошенничества, возбуждены очередные уголовные дела. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. 38-летней жительнице Новогрудка дозвонился аферист. Он представился работником службы безопасности банка. После непродолжительного разговора женщина перевела в офшор 4 тыс. белорусских рублей.

По данным офиса шерифа округа Джонсон, мужчина из Гринвуда потерял 79 000 долларов из-за мошенников, которые посоветовали ему перевести свои деньги на другой банковский счет, чтобы защитить их от хакеров. В JCSO заявили, что мужчина утверждал, что его компьютер завис, а мышь двигалась сама по себе, прежде чем всплывающее окно посоветовало ему связаться с Microsoft. Когда он позвонил по номеру, указанному во всплывающем окне, мошенники сказали ему, что его компьютер был взломан, и они знали, где он совершал банковские операции, а также последние четыре цифры номера его банковского счета. Далее мошенники сказали ему, что кто-то дважды пытался взломать его аккаунт, и ему нужно было перевести деньги на другой банковский счет, чтобы защитить его. Этот счет на самом деле был оффшорным счетом, созданным мошенниками, заявили в офисе шерифа.

Другие сферы 
Аферисты встречаются и среди офшорных профессионалов: регистраторов компаний, специалистов но налогам и по управлению средствами клиентов. Владельца группы компаний Active CIS Сергея Преснякова подозревают в крупном мошенничестве в сфере кредитования. По версии следствия, Пресняков организовал преступную группу, которая через фиктивные сделки вывела из России крупные денежные средства в офшор. На сегодня ущерб в рамках этого дела превышает 900 млн рублей, однако отмечается, что сумма не окончательная. Офшоры используются для отмывания преступных доходов, совершение и сокрытие налоговых преступлений.

Известные компании, зарегистрированные в офшорах

Форекс 
Каждая из пяти компаний с аннулированной лицензией связана с офшорами. В Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в южной части Карибского моря) зарегистрированы офшорная компания группы «Альпари» — Alpari Limited, у «Форекс Клуба» — Forex Club International Limited и у «Телетрейда» — Teletrade D.J. Limited. На Виргинских островах зарегистрирован офшор Instant Trading Ltd, связанный с группой «ИнстаФорекс», которой принадлежит российская компания «Фикс Трейд». Основные владельцы «Трастфорекса», работающего под брендом «Ярдум», зарегистрированы на Кипре — это Spot holding CY Limited и Chrysalide Trading Limited.

Компания MetaQuotes Software Corp. — разработчик MetaTrader4 и MetaTrader5 зарегистрирована в офшоре на Кипре.

Криптобиржи 
Наиболее непрозрачными являются отношения Binance с офшорными юрисдикциями. В апреле 2018 года Binance подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Бермудских островов. Со стороны Binance его подписал сам Чжао, позднее приняв участие в пресс-конференции по этому случаю. В 2019 году компания Binance Investments Company была зарегистрирована на Сейшельских островах — еще одной офшорной территории.

FTX зарегистрирован в офшоре — менее защищенной для инвесторов юрисдикции.

Букмекеры 
1xBet —  Кипр, Marathonbet —  Кюрасао, Bet365 —  Мальта.

В декабре 2017 года акционеры «Фонбета» сменились еще раз. Максим Кирюхин остался председателем совета директоров и публичным лицом компании, но его доля, по данным СПАРК, снизилась до 8,67%. Остальные акции оказались распределены между четырьмя новыми совладельцами — 65,5% досталось загадочному кипрскому офшору, 10% — бизнесмену Сергею Тетруашвили, а еще по 8% с небольшим — экс-депутату Госдумы от ЛДПР Станиславу Магомедову и президенту академии груминга «Боншери» Ирине Бородиной.

Финансовые пирамиды 
Юрлицо Finiko — Cyfron FNK LTD зарегистрировано в офшоре Сент-Люсия, где компании платят налоги по фиксированной ставке — $300 в год.

Российское законодательство в сфере офшорного мошенничества 
Существует бесчисленное множество схем уклонения от уплаты налогов и незаконного вывоза капитала в офшоры. Поэтому в связи с участившимися злоупотреблениями в использовании офшором к ним зачастую просматривается интерес со стороны государственных органов. В России эта проблема стала особо очевидна в 1990-х годах, когда под воздействием реформ экономика страны стала открытой для зарубежных рынков. Специального законодательства, регулирующего использование офшорного бизнеса в России, не существует, хотя государство сделало ряд попыток на законодательном уровне ограничить использование офшоров. Основная цель — это ограничить вывоз незаконного капитала из России по контрактам, имеющим признаки фиктивности. К таким документам можно отнести указание ЦБ РФ от 12.01.1999 № 500-У «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушение валютного законодательства». С 01.02.2008 г. вступил в силу приказ Минфина от 13.11.2007 № 108-Н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны). В данный список вошли не только классические офшоры, такие как Британские Виргинские острова, Каймановы острова и т.д., но и Кипр и Лихтенштейн.

Минфин поддерживает предложение Следственного комитета России (СКР) прописать в Налоговом и Уголовном кодексах прямой запрет на злоупотребление правом в сфере налогообложения. Срок будет грозить, в частности, за оптимизацию налогов через вывод прибыли в офшор.

Совет Федерации хочет ужесточить уголовную ответственность за уход от налогов с помощью офшоров и внутрихолдинговых цен. Предлагается дополнить 199-ю статью УК (уклонение от уплаты налогов) новыми обстоятельствами, при которых ответственность будет автоматически ужесточаться: использование офшорных схем, фирм-однодневок и внутрихолдинговых цен.

Перечень государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации публикуется на сайте Минфина РФ.

Международная правовая оценка 
Такие крупные сообщества, как G20, ОЭСР, МВФ, ФАТФ, правительства развитых стран держат задачу по борьбе с уклонением от налогообложения на постоянном контроле. В рамках этой задачи реализуются различные комплексные программы, в том числе, ужесточение контроля над операциями с офшорами с целью повышения их прозрачности и борьба с фиктивными сделками.

Среди международных актов, регулирующих деятельность по использованию офшоров, следует отметить принятую 16 мая 2005 в Варшаве Конвенцию Совета Европы «Об отмывании, выявлении и изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма».

Методы борьбы с офшорными мошенниками 
Можно выделить два параллельных процесса, в чем-то схожих, в чем-то различающихся: методы борьбы с офшорными мошенниками и методы борьбы с офшорами.

Офшорная деятельность для Российской Федерации — сравнительно новая правовая категория. В связи с этим, разумно полагать, что для своего адекватного существования офшорной деятельности требуется качественное развитие и взаимодействие экономических, социальных и технических факторов, а главное — общество, являющееся основой такого развития должно быть зрелым в интеллектуальном, экономическом и техническом плане.

Касаемо борьбы с офшорными мошенниками, в ЦБ заявили, что регулятор очень ждет принятия законопроекта, который находится на рассмотрении в Госдуме и предполагает упрощенную процедуру блокировки мошеннического сайта. После принятия проекта регулятор сможет оперативно, в досудебном порядке ограничивать работу таких сайтов, блокировать доступ к таким противоправным ресурсам, зарегистрированным в иностранных доменных зонах.

Однако сам механизм быстрого блокирования сайтов может быть не всегда эффективным, так как офшоры позволяют в потоке создавать новые компании мошенникам. Из этого следует, что без решения первопричины мошенничества — ответственности конкретного человека, невозможно решить проблему, борясь только с последствиями деятельности этого человека — мошеннических компаний, брендов, проектов, продуктов. Целесообразно создавать не только черные списки юридических лиц, сайтов и т.д., а создавать еще и черные списки физических лиц, создающих офшорную мошенническую инфраструктуру.

Советуется физическим лицам вообще не переводить денежные средства в иностранные юрисдикции на финансовом рынке.

Методы борьбы с офшорами 
Офшорная проблематика не избежала внимания ведущих международных организаций. ООН опубликовала в 1998 г. доклад «Финансовые гавани, банковская тайна и отмывание преступных доходов», где впервые выдвигалась идея наряду с «черными списками» составить «белый список» авторитетных офшорных центров с высокими стандартами контроля за трансграничными финансовыми потоками.

В международной атниофшорной компании активно участвуют международные организации, такие как ОЭСР, FATF, ООН, ЕС, целью которых не является ликвидация офшоров, а борьба с недобросовестной налоговой конкуренцией и отмыванием средств. ОЭСР дает 19 рекомендаций, которые объединяются в 3 группы, касающиеся внутреннего законодательства, налоговых договоров и международного сотрудничества, препятствующих уклонению от уплаты налогов через офшоры.

Из президентских поручений становится ясно, каким именно образом правительство будет забирать деньги. Во-первых, офшорные компании будут полностью лишены государственных ресурсов: будет запрещена их государственная поддержка, а также государственные и муниципальные контракты с ними. Во-вторых, государство еще и заберет средства у офшорных компаний: Минфин подготовит закон о налоге на доходы офшорных структур, когда такие доходы не перечисляются в Россию.

Комитет Госдумы по экономической политике поддержал принятие в первом чтении законопроекта о запрете офшорным и подконтрольным им организациям быть концессионерами в сфере ЖКХ.

С 1 февраля 2013 года в Швейцарии вступил в силу закон «О международной административной помощи по налоговым делам», который фактически положил конец швейцарской «банковской тайне». Теперь иностранным налоговикам можно направлять запросы швейцарским властям о банковских счетах граждан, уходящих от налогов  у себя дома.

Офшорная группа банковского надзора  — созданная в октябре 1980 года по инициативе Базельского комитета по банковскому надзору ассоциация государственных органов банковского надзора стран, на территории которых действуют офшорные финансовые центры.

Основными целями, ради достижения которых было создано это объединение банковских регуляторов, были названы:

 международное сотрудничество в разработке и реализации международных стандартов трансграничного банковского надзора;
 содействие государствам-членам группы в применении стандартов банковского надзора, основанных на международных принципах;
 проведение взаимных оценок работы банковских регуляторов государств-членов группы;
 международное сотрудничество в борьбе с легализацией «грязных» денег и финансированием терроризма, в частности, в сфере совершенствования соответствующих международных стандартов, участие в работе ФАТФ, активное участие в реализации Рекомендаций ФАТФ и других международных стандартов в этой области.

Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу (ФАТФ, FATF) — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Легальные офшорные схемы 
Американская Apple вывела в офшор почти $11 млрд налогов за четвертый квартал прошлого года, следует из анализа внутренних документов корпорации. Как пишет Business Insider, производитель iPhone сумел сократить свои налоги путем выплаты менее 2% от прибыли, полученной за пределами США. В целом компания при помощи легальных схем сумела скрыть от налоговых органов США $94 млрд.

См. также 

 Офшор
 Офшорная зона
 Панамские документы
 Архив Пандоры
 Деофшоризация
 Форекс-мошенничество

Примечания

Литература 

Особые экономические зоны
Офшорные зоны
Мошенничество
Мошенники России
Финансовое мошенничество